Аро́нов — еврейская патронимическая фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Аронов, Алексей Анатольевич (Макушинский, род. 1960) — писатель и литературовед.
 Аронов, Анатолий Наумович (Рыбаков, 1911—1998) — русский писатель.
 Аронов, Аркадий Гиршевич (1939—1994) — советский физик-теоретик, член-корреспондент РАН.
 Аронов, Арон Михайлович (род. 1938) — бухарско-еврейский филолог и педагог, переводчик, полиглот, основатель и директор музея бухарских евреев в Нью-Йорке.
 Аронов, Василий Петрович (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Аронов, Владимир Рувимович (1941—2022) — советский и российский искусствовед, академик Российской академии художеств.
 Аронов, Гелий Ефимович (род. 1932) — учёный-медик, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по академической гребле.
 Аронов, Григорий Лазаревич (1923—1984) — советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Аронов, Игорь Ефимович (род. 1947) — советский физик-теоретик.
 Аронов, Лев Ильич (1909—1972) — советский художник, живописец.
 Аронов, Наум Борисович (1885—1963) — советский инженер, учёный в области технологий пивоварения и ликёроводочного производства.
 Аронов, Рафаил Львович (1897—1957) — советский инженер-электрик
 Аронов, Рувим Львович (род 1955) — украинский государственный, спортивный и криминальный деятель.
 Аронов, Самуил Григорьевич (1903—1983) — советский химик.



См. также 
 Арон

Примечания